La empresa suiza Sputnik Engineering AG es especialista en el desarrollo, la producción, la distribución y el mantenimiento de inversores fotovoltaicos conectados en red. La sede principal de la empresa se encuentra en Suiza (Biel/Bienne). En la actualidad, Sputnik Engineering tiene sedes en Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica, Reino Unido, Bulgaria, Grecia y China.

Perfil de la empresa 
Sputnik Engineering AG, fundada en 1991, centra su actividad en el sector de la energía solar y ha sido pionera en este ámbito.  En 1994 creó el primer inversor sin transformador del mundo. La empresa se fundó en la ciudad suiza de Biel/Bienne y se ha concentrado desde un principio en el desarrollo, la producción y la distribución de  inversores para instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas en red. A través de la marca comercial  "SolarMax", Sputnik Engineering ofrece productos para diferentes ámbitos de aplicación como casas unifamiliares o parques solares.

El Grupo Sputnik 
Sputnik Engineering AG, Biel/Bienne, Suiza
 Sputnik Engineering France S.A.R.L., Saint-Priest, Francia
 Sputnik Engineering GmbH, Neuhausen auf den Fildern, Alemania.
 Sputnik Engineering Ibérica S.L.U., Madrid, España
 Sputnik Engineering International AG, Biel/Bienne, Suiza
 Sucursale Benelux, Bruselas
 Sucursale Reino Unido, Londres
 Sucursale Grecia, Atenas
 Sucursale Bulgaria, Sofía
 Sputnik Engineering Italia S.r.l., Giussano, Italia
 Sputnik Engineering Trading Ltd., Shanghái, China

Productos 
Sputnik Engineering produce y distribuye inversores string e inversores centrales para instalaciones solares de cualquier tamaño. Para las instalaciones pequeñas se ofrecen inversores string de la serie SolarMax S y P (potencia nominal: de 2 hasta 5 kW); para instalaciones de tamaño mediano, está disponible la serie SolarMax MT (8 hasta 15 kW). Entre los productos del ámbito de los inversores centrales se encuentran la serie SolarMax S (20 hasta 35 kW), la serie SolarMax TS (50 hasta 300 kW), la serie SolarMax TS-SV (330 kW) y Power Station (330 kW hasta 1,32 MW). 
Sputnik Engineering desarrolla además accesorios y soluciones para la comunicación de datos para la supervisión, planificación y control de instalaciones fotovoltaicas.

Historia 
Sputnik Engineering AG se fundó en 1991 como empresa "spin-off" de la antigua Escuela de Ingenieros de Biel, Suiza, e introdujo en el mercado el primer inversor central trifásico del mundo con control y regulación completamente digitales. La siguiente innovación fue el desarrollo  del primer inversor central del mundo sin transformador  En 2001 se fundó en Alemania la filial Sputnik Engineering GmbH  en respuesta a la creciente demanda de inversores fotovoltaicos . En 2006 se fundó la filial en España, en 2007 le siguió la italiana, en 2008 fue el turno de Francia y en 2011 de China. Las sucursales de Bélgica, Reino Unido, Grecia y Bulgaria se fueron incorporando sucesivamente.

Referencias

Enlaces externos 

Empresas de electrónica
Empresas de energía solar
Empresas de Suiza